David García Almansa (* 22. Januar 2006) ist ein spanischer Motorradrennfahrer.

Statistik in der Motorrad-Weltmeisterschaft 
(Stand: Saisonende 2022)

 Einzelergebnisse

Verweise 
 

Motorrad-Rennfahrer (Spanien)
Geboren 2006
Mann
Spanier